obywatel – członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję; 
 Obywatel – polski film z 2014 w reżyserii Jerzego Stuhra
 Obywatel – węgierski film z 2016 w reżyserii Rolanda Vranika
 Obywatel – czasopismo o tematyce ekonomiczno-społecznej wydawane w latach 2000-2010

Zobacz też 
 honorowe obywatelstwo
 obywatelstwo Unii Europejskiej
 Nowy Obywatel

Przypisy